Jabłoniówka – struga w powiecie hajnowskim, dopływ Narewki
 Jabłoniówka (ukr. Яблунівка) – wieś w rejonie emilczyńskim, obwodu żytomierskiego